Aprosthema är ett släkte av steklar som beskrevs av Friedrich Wilhelm Konow 1899. Aprosthema ingår i familjen borsthornsteklar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Borsthornsteklar
Aprosthema